Zkratka HLP může mít některý z těchto významů: 
 hluboký lidský příběh – žurnalisticko-politický pojem, reportážní emočně působivá kazuistika reprezentující nějaký zpravidla sociální jev
 hyperlipoproteinémie, hyperlipoproteinurie – zvýšená hladina krevních tuků, porucha metabolismu krevních tuků
 HLP, též HM, kategorie (třída) hydraulických olejů podle normy DIN 51524-2
 Housing, land and property  – oblast humanitární praxe zabývající se právy k nemovitému majetku zejména v kontextu reakce na mimořádné události
 Histon like proteins (histonům podobné proteiny) – prokaryotické proteiny, které zastávají u prokaryot podobnou funkci jako histony u eukaryot.
 HLP monogram – monogram, v němž jsou dvě poslední písmena vepsána k levému dříku H.
 mezinárodní letiště Halim Perdanakusuma v Jakartě v Indonésii - IATA kód letiště 
 .HLP nebo .hlp – extenze souborů formátu Windows Help File, dokumenty nápovědy k programům rodiny Windows